Houhou ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Redha Houhou (1911–1956), algerischer Schriftsteller
 Peter Houhou (* 1966), salomonischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Auki